Bair steht für:

 Bair (Pennsylvania), Ort im York County

Bair ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Bair (* 1955), österreichischer Militär
 Ludwig Bair (1558–?), deutscher Zeichner
 Max Bair (1917–2000), Tiroler Widerstandskämpfer
 Philomena Bair (* 1996), österreichische Freestyle-Skierin
 RaNae Bair (* 1943), US-amerikanische Speerwerferin
 Sheila Bair (* 1954), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin

Siehe auch:
 Baier
 Bayr
 Bär
 Bear